Inculeț  se poate referi la:

Localitate din Republica Moldova:
Inculeț, Orhei

Nume de persoane 
 Ion C. Inculeț
 Ion I. Inculeț

Vezi și 
 Inculițeni, Tarutino